Хе́лен Макка́рти (; р. ) — английская писательница и журналист, автор книг об аниме и манге, а также энциклопедии аниме в соавторстве с Джонатаном Клементсом. В 1991 году основала первый профессиональный тематический журнал Anime UK magazine, писала статьи для Super Play, Manga Mania. В последнем издании Маккарти проработала редактором с 1997 по 1998 годы. Её книга Manga Manga Manga, A Celebration of Japanese Animation at the ICA, изданная в 1992 году, которая стала первой книгой об аниме на английском языке. В настоящее время писательница публикуется в различных журналах, выступает на конференциях, фестивалях и читает лекции в Европе, США и Японии.

Публикации 
 
 
 
 
 
 (В соавторстве с Джонатаном Клементсом)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Блог
 

Писатели Великобритании
Журналисты Великобритании
Авторы книг об аниме и манге
Авторы энциклопедий и словарей